Добруш:

 Добруш — город (с 1935 года) в Гомельской области Беларуси.
 Добруш — посёлок в Рудня-Маримоновском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии.
 Добруш — железнодорожная станция на линии Гомель — Закопытье в Белоруссии.

См. также 
 Добруша